Blankenberg (Laren), rijksmonument in de Nederlandse plaats Laren
 Blankenberg (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Blankenberg (Thüringen), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Blankenberg (Heumen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Heumen
 Blâmont, een gemeente in het Franse Lotharingen

Zie ook 
 Blankenberge, een plaats en stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Stadt Blankenberg, een stadsdeel van de Duitse plaats Hennef (Sieg) 
 Groeve Blankenberg, een groeve bij Cadier en Keer in Nederland
 Huis Blankenberg, een kasteel bij Cadier en Keer in Nederland